Snookerns världsrankingpoäng 2006/2007: Officiella världsrankingpoängen för de 96 professionella snookerspelarna under säsong 2006/2007. Sammanräknade poäng från säsongen 2005/2006 och 2006/2007 ger Snookerns världsranking 2007/2008.

Fotnoter

Snookersäsongen 2006/2007
Snookerns världsranking